A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet férfi légpuska versenyszámának selejtezőjét és döntőjét augusztus 11-én rendezték a Pekingi Lövészpályán.

A puskások a selejtezők során egy 10 koncentrikus körből álló lőtáblára lőttek. Ha a lövedék nyomán keletkezett lyuk széle érintette a vonalat, a magasabb értékű kör számított. Légpuskával 10 m-es távról 60 lövést adtak le a selejtezőben, és a selejtező első 8 helyezettje magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát a döntőbe.  A döntőben versenyzők a bíró kommandírozására tüzeltek – ekkor a 10-est tovább osztották tizedesvonalakkal, így a klasszikus telitalálat már nem 10-et, hanem 10.9-et ért.
A döntőben a versenyzők még 10 lövést adtak le, ehhez adódott a selejtezőből hozott összpontszám, és ebből alakult ki a végeredmény.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények

Selejtező 
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 
 

Sportlövészet a 2008. évi nyári olimpiai játékokon